

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 2 podstawowe
 Karolówka – część miasta Dynów
 Karolówka – część miasta Warszawa, w dzielnicy Rembertów
 Karolówka – część miasta Zamość
 Karolówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Frampol 
 Karolówka – część kolonii Majdan-Sielec w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice
 Karolówka – część wsi Wierzba w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Stary Zamość
 Karolówka – część wsi Wisłowiec w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Stary Zamość
 Karolówka – część wsi Kąclowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Karolówka – część wsi Lewiczyn w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży
 Karolówka – przysiółek wsi Żaba w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Karolówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów
 Karolówka – część wsi Marki w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski
 Karolówka – kolonia wsi Motkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno

Miejscowości na Ukrainie
 Karolówka (rejon żydaczowski)
 Karolówka (rejon zaleszczycki)
 Karolówka (obwód iwanofrankowski) (dawna wieś)

Inne 
 Karolówka – góra w Beskidzie Śląskim

Zobacz też 
 Korolówka
 Korolówka-Kolonia
 Korolówka-Osada
 Korołówka

Przypisy